Libertin je stoupenec „volnomyšlenkářství“, zastávající volnost názorů a mravů. Další významy jsou uvedeny níže:

 Libertin (film, 2000) – francouzská komedie Gabriela Aghiona z roku 2000,
 Libertin (film, 2004) – americké filmové drama Laurence Dunmorea z roku 2004.
 propuštěnec v římském právu